Por Pedro Godoy puede entenderse:

 Pedro de Godoy (1672-1677), prelado español que llegó a ser obispo de Osma y de Sigüenza.
 Pedro Godoy (1858-1899), gobernador de Tierra del Fuego, Argentina.
 Pedro Godoy Palacios (1801-1883), político y militar chileno.
 Pedro Godoy Perrín (1937-), educador chileno.
 Pedro Godoy, (1995-), futbolista paraguayo